Кинтереп — топоним в России:

 Кинтереп (приток Берди) — река Новосибирской области
 Кинтереп (приток Суенги) — река в Новосибирской области
 Кинтереп — деревня в Новосибирской области